Jméno Chris Walker má více nositelů:
 Charles Walker (britský politik) (* 1967), také odkazuje na jeho přezdívku Chris
 Chris Walker (herec) (* 1964), britský herec
 Chris Walker (basketbalista, 1969), americký basketbalový trenér
 Chris Walker (basketbalista, 1994), americký basketbalový hráč
 Chris Walker (cyklista) (* 1965), britský bývalý závodní cyklista
 Chris Walker (fotbalista) (* 1973), severoirský fotbalista
 Chris Walker (motocyklista) (* 1972), britský motocyklový závodník
 Chris Walker (hudebník), americký R&B zpěvák
 Chris Walker (rugby league) (* 1980), fotbalista australské rugbyové ligy
 Chris Walker (hráč squashu) (* 1967), anglický squashový hráč
 Chris Walker (wrestler), profesionální wrestler
 Christian Walker (* 1991), americký profesionální baseballový hráč
 Chris Walker, antagonista v hororové hře Outlast

Související články 
 Christopher Walker